Wastl ist eine oberdeutsche Kurzform des Namens Sebastian (siehe auch Bastian). Darüber hinaus hat der Name unter anderem folgende Bedeutungen:

 stämmiger bis korpulenter, meist kräftiger Mann („dicker Wastl“)
 Comicfigur, siehe Wastl (Comic)
 Höhenzug bzw. Berggasthaus in Niederösterreich, siehe Wastl am Wald
 geografische Namen für etwa zehn Almen und Kare in den Ostalpen, siehe Wastlalm, Wastlkar
 regional gehäuft vorkommender Hundename, besonders bei Dackeln
 Wastl-Säule in Schwandorf für den Landkreis Falkenau an der Eger 

Wastl ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Wastl-Walter (* 1953), österreichische Geographin
 Hans Wastl (1916–1986), österreichischer Politiker 
 Helene Wastl (1896–1948), österreichische Medizinerin und Wissenschaftlerin
 Josef Wastl (1892–1968), österreichischer Schwimmer und Anthropologe
 Karl Wastl (1889–1963), deutscher Politiker (KPD) und Gewerkschafter

Abkürzung